Franciaország
Reuilly, település Eure megyében
Reuilly, település Indre megyében
Reuilly, Párizs XII. kerülete